Ngjiva Pereira Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Cunene, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Luanda. Ngjiva Pereira Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Ngjiva Pereira Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Ngjiva Pereira Airport. Runt Ngjiva Pereira Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Ondjiva,  km öster om Ngjiva Pereira Airport.

Omgivningarna runt Ngjiva Pereira Airport är huvudsakligen savann.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Cunene